Серос (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегрия. Занимает площадь 98 км². Население — 1867 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 26 км.

В Серосе находится древнее поселение вестготов Эль-Бовалар.

Население

Примечания

Ссылки 
 Pàgina web de l'Ajuntament 
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Льейды